USS Greenling je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Greenling (SS-213) 
 USS Greenling (SSN-614)

Greenling